Шевчу́к — поширене українське і білоруське прізвище, походить від слова швець.

Відомі особи

А 
 Шевчук Анатолій Анатолійович — український дипломат.
 Шевчук Анжеліка Валеріївна (нар. 1969) — українська спринтерка, змагалась у бігу на 60 й 100 метрів та естафеті 4 х 100 метрів.
 Шевчук Андрій Богданович — український тренер з веслування на байдарках і каное, заслужений майстер спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Шевчук Анатолій Мефодійович — історик українського образотворчого мистецтва, письменник, перекладач.
 Шевчук Анатолій Олександрович — український письменник-шістдесятник.
 Шевчук Андрій Володимирович — український футболіст, нападник запорізького «Металурга». Майстер спорту України міжнародного класу
 Шевчук Андрій Володимирович — кандидат історичних наук, проректор з навчально-методичної та виховної роботи ЖДУ імені Івана Франка.
 Шевчук Андрій Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Андрій Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Андрій Сергійович (1979—2014) — солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Антон Юрійович — український футболіст.

Б 
 Шевчук Борис Іванович (1963—2014) — вояк батальйону «Айдар», загинув у боях за Луганськ.

В 
 Шевчук Вадим — музикант-кобзар.
 Шевчук Валентин Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Валентин Степанович — автор навчальних посібників з математики.
 Шевчук Валерій Олександрович — український письменник-шістдесятник.
 Шевчук Василь (священик) — греко-католицький священик УГКЦ, капелан УПА.
 Шевчук Василь Андрійович — український письменник.
 Шевчук Василь Володимирович (? — 2023) — український спортсмен, громадський активіст, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Василь Йосипович — український прозаїк, поет-пісняр, публіцист, травознай.
 Шевчук Василь Петрович — доктор історичних наук, професор, науковець, педагог.
 Шевчук Василь Устинович — український учений-хімік, доктор технічних наук, професор.
 Шевчук Василь Федорович (1937—2018) — український майстер з художньої обробки дерева.
 Шевчук Василь Якович — екс-міністр екології України, голова УкрТОП.
 Шевчук Віктор Григорович — професор, завідувач кафедрою нормальної фізіології Національного медичного університету імені Олександра Богомольця.
 Шевчук Віталій Іванович (*1970) — колишній український футболіст, півзахисник, та український футбольний тренер.
 Шевчук Володимир — український католицький священик-василіянин.
 Шевчук Володимир Віталійович (1967—2016) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Володимир Іванович — Єпископ Дрогобицький і Самбірський МАТФЕЙ (в миру Шевчук Володимир Іванович).
 Шевчук Володимир Олексійович (1938) — художник-різьбяр по дереву.
 Шевчук В'ячеслав Анатолійович — український футболіст, захисник донецького «Шахтаря» та збірної України.

Г 
 Шевчук Ганна Ярославівна — українська легкоатлетка.
 Шевчук Григорій Іванович — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР 4-7-го скликань.
 Шевчук Григорій Михайлович — український історик.

Д 
 Шевчук Дмитро Несторович — сотенний УПА.

Є 
 Шевчук Євген Васильович — придністровський політик.
 Шевчук Євген Олександрович — капітан-лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Шевчук Іван Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Ігор Олександрович — український математик, учень В. К. Дзядика, професор КНУ.
 Шевчук Ігор Степанович — український поет.
 Шевчук Ірина Борисівна — російська актриса.

Л 
 Шевчук Леонід Володимирович (1985—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Любов Тарасівна (1964—1987) — учасниця афганської війни. Нагороджена орденом Червоної зірки.
 Шевчук Любов Теодорівна — науковець у галузі економіки та соціальної географії, доктор економічних наук, професор.

М 
 Шевчук Мірко — німецький карикатурист австрійсько-українського походження.
 Шевчук Микола Миколайович — генеральний Директор Львівської обласної державної телерадіокомпанії.
 Шевчук Микола Степанович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Шевчук Михайло Федорович — український радянський футболіст. Майстер спорту СРСР (1968), чемпіон України (1968).

О 
 Шевчук Олег Борисович — народний депутат України.
 Шевчук Олег Васильович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шевчук Олег Михайлович — лісничий Улашківського лісництва Чортківського лісового господарства (Тернопільська область), заслужений лісівник України.
 Шевчук Олександер (1920—1946) — діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Шевчук Олександр — російський перукар, стиліст.
 Шевчук Олександр Григорович (1965) — український актор театру, кіно та дубляжу, диктор, радіоведучий.
 Шевчук (Бургарт) Олександра Олександрівна (1999—2022) — українська військова 19-тої окремої ракетної бригади «Свята Варвара» ЗС України, що трагічно загинула під час російського вторгнення в Україну в лютому-березні 2022 року.
 Шевчук Олексій Анатолійович — український адвокат, журналіст.
 Шевчук Олена Юріївна (* 1959) — кандидат мистецтвознавства, доцент.

П 
 Шевчук Петро Іванович — заступник Голови Верховного Суду України, суддя вищого кваліфікаційного класу, заслужений юрист України.
 Шевчук Петро Миколайович — начальник цеху Одеського академічного театру музичної комедії імені М. Водяного, заслужений працівник культури України.

С 
 Шевчук Світлана Володимирівна ( 1967) — українська письменниця.
 Святослав (Шевчук) — Верховний Архієпископ Києво-Галицький, Глава Української Греко-Католицької Церкви.
 Шевчук Семен — адвокат зі Львова.
 Шевчук Сергій Анатолійович — український футболіст, нападник луцької «Волині».
 Шевчук Сергій Анатолійович — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Шевчук Сергій Володимирович — український політик.
 Шевчук Сергій Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Шевчук Сергій Іванович (1977—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Сергій Миколайович — український футболіст.
 Шевчук Сергій Мирославович (1982—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Станіслав Володимирович — доктор юридичних наук, професор, науковець, педагог, голова Конституційного Суду України.

Т 
 Шевчук Таммі Лі — канадська хокеїстка
 Шевчук Тетяна — українська письменниця, журналістка, педагог родом із Галичини

Ю 
 Шевчук Юлія (1998) — українська футболістка, гравець жіночої збірної України з футболу
 Шевчук Юрій (мовознавець) — кандидат філологічних наук, викладач української мови у Колумбійському університеті та Гарварді.
 Шевчук Юрій Валерійович (? — 2022) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шевчук Юрій Юліанович — російський рок-музикант, лідер гурту «ДДТ»

Див. також 
 Шевчукевич
 Шевченко
 Швець

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук